Аредаков — русская фамилия. Известные носители:
 Аредаков, Григорий Анисимович (род. 1944) — российский актёр театра и кино.
 Аредаков, Анисим Зиновьевич (1913—1989) — театральный художник